Sunifred I, ( ? - 848), funcionari franc que ocupà entre altres el càrrec de comte d'Urgell, Cerdanya i Barcelona.
 Sunifred II de Cerdanya (~915 - Cuixà, 968), comte de Cerdanya i de Conflent (927 - 968) i comte de Besalú (957 -968).
 Sunifred II d'Urgell (? - 948), Comte d'Urgell (897 - 948), tercer fill del comte Guifré el Pilós i Gunilda d'Empúries.
 Suniefred o Sunifred, rei visigot del Regne de Toledo del 692 al 693.
 Sunifred, vescomte de Girona entre els anys 982-1008